Ariocó pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Lutjanus analis
 Lutjanus synagris

Desambiguações de espécies